Blaž Gregorc, slovenski hokejist, * 18. januar 1990, Jesenice.

Gregorc je kariero začel pri klubu HK MK Bled v slovenski mladinski ligi in koroški elitni ligi. Po sezoni 2006/07 pri klubu Triglav Kranj, je prestopil v znan švedski klub Södertälje SK, kjer je po dveh sezonah v mladinskih švedskih ligah, v sezoni 2009/10 prvič zaigral tudi v elitni ligi. V sezoni 2012/13 je bil član kluba Odense IK v danski ligi, od sezone 2013/14 pa HC Pardubice v češki ligi.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Pregled kariere 

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK MK Bled
| Koroška elitna liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK MK Bled
| Koroška elitna liga
| 06/07
|
| 17
| 5
| 8
| 13
|
| 6
|
| 5
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 18
| 8
| 14
| 22
|
| 10
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga U18
| 07/08
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. ml. liga U18
| 07/08
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +6
| 0
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga U20
| 07/08
|
| 34
| 6
| 6
| 12
| +6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga U20
| 08/09
|
| 39
| 9
| 14
| 23
| +9
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno ml. prvenstvo D1| 09
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga U20
| 09/10
|
| 22
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 09/10
|
| 30
| 0
| 3
| 3
| 
| 10
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| IK Nyköpings
| Švedska 3. liga
| 09/10
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga U20
| 10/11
|
| 9
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 10/11
|
| 21
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Växjö Lakers
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
| 16
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 11/12
|
| 42
| 3
| 6
| 9
| 
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Odense IK
| Danska liga
| 12/13
|
| 40
| 6
| 17
| 23
| 
| 16
|
| 14
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 13/14
|
| 50
| 1
| 13
| 14
| +11
| 38
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| -7
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 14/15
|
| 52
| 6
| 13
| 19
| +8
| 22
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 0
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 496
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | +49
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti IK Nyköpings
Hokejisti Växjö Lakers
Hokejisti Odense IK
Hokejisti HC Pardubice
Jeseniški športniki